Malachie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Malachie est un prénom masculin désuet, fêté le 2 novembre.

Malachie est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Malachie, un prophète de l'Ancien Testament.
Malachie d'Armagh, selon la légende, auteur de la Prophétie des papes ; fêté le 2 novembre.
Malachie ou Maël (), laïc honoré au Pays de Galles ; fêté le 24 mai.

Références